Macksville (Australië), plaats in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales.
 Macksville (Kansas),  plaats in de Amerikaanse staat Kansas.
 Macksville (West Virginia),  plaats in de Amerikaanse staat West Virginia.